Rosenstein peut désigner :

Patronyme 

 Anna Kuliscioff, née Rosenštein (1853, 1855 ou 1857-1925), anarchiste et féministe russe ;
 Leo Rosenstein (1861-1921), librettiste et dramaturge autrichien ;
 Nils Rosén von Rosenstein (1706-1773), médecin, anatomiste et naturaliste suédois ;
 Nils von Rosenstein (1752-1824), haut fonctionnaire suédois ;
 Paul Rosenstein-Rodan (1902-1985), économiste polonais ;
 Rod Rosenstein (né en 1965), procureur général adjoint des États-Unis.

Toponyme 

 Parc de Rosenstein (Rosensteinpark),  jardin anglais de Stuttgart, en Allemagne
 Maison Rosenstein, bâtiment historique de Saint-Pétersbourg, en Russie

Voir aussi 
 (21467) Rosenstein, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif